|-
|(92751)||2000 QM112|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,167|| align=right|4,89|| align=right|3,792||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92752)||2000 QQ112|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,117|| align=right|14,93|| align=right|4,340||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92753)||2000 QG113|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,086|| align=right|2,68|| align=right|3,670||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92754)||2000 QY113|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,136|| align=right|1,66|| align=right|3,676||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92755)||2000 QL115|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,240|| align=right|4,50|| align=right|3,720||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92756)||2000 QA116|| align=right|16,3|| align=right|2,402|| align=right|0,125|| align=right|5,44|| align=right|3,721||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92757)||2000 QM118|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,181|| align=right|5,98|| align=right|4,013||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92758)||2000 QE120|| align=right|14,8|| align=right|2,362|| align=right|0,082|| align=right|5,75|| align=right|3,630||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92759)||2000 QM120|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,262|| align=right|4,74|| align=right|4,175||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92760)||2000 QK121|| align=right|15,1|| align=right|2,425|| align=right|0,184|| align=right|4,06|| align=right|3,776||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92761)||2000 QD122|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,224|| align=right|6,87|| align=right|3,799||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92762)||2000 QF123|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,147|| align=right|7,94|| align=right|3,708||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92763)||2000 QV123|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,145|| align=right|13,89|| align=right|4,249||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92764)||2000 QE125|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,103|| align=right|7,93|| align=right|3,608||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92765)||2000 QJ125|| align=right|16,5|| align=right|2,510|| align=right|0,141|| align=right|5,83|| align=right|3,976||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92766)||2000 QM125|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,280|| align=right|4,95|| align=right|4,146||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92767)||2000 QF126|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,120|| align=right|6,48|| align=right|3,745||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92768)||2000 QT126|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,124|| align=right|5,56|| align=right|3,814||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92769)||2000 QZ126|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,138|| align=right|6,36|| align=right|3,815||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92770)||2000 QO129|| align=right|16,8|| align=right|2,432|| align=right|0,199|| align=right|0,91|| align=right|3,793||MBA||30. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(92771)||2000 QS132|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,264|| align=right|7,31|| align=right|3,640||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92772)||2000 QW132|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,025|| align=right|11,32|| align=right|3,560||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92773)||2000 QP133|| align=right|16,1|| align=right|2,446|| align=right|0,201|| align=right|2,26|| align=right|3,825||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92774)||2000 QU133|| align=right|15,6|| align=right|2,475|| align=right|0,204|| align=right|5,95|| align=right|3,893||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92775)||2000 QA134|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,156|| align=right|2,11|| align=right|3,756||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92776)||2000 QB134|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,210|| align=right|1,79|| align=right|3,832||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92777)||2000 QM134|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,168|| align=right|3,81|| align=right|3,634||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92778)||2000 QE135|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,137|| align=right|21,62|| align=right|4,055||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92779)||2000 QR135|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,203|| align=right|5,90|| align=right|4,233||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92780)||2000 QZ136|| align=right|16,8|| align=right|2,425|| align=right|0,214|| align=right|6,44|| align=right|3,776||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92781)||2000 QA137|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,116|| align=right|7,04|| align=right|3,766||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92782)||2000 QJ138|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|6,24|| align=right|3,622||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92783)||2000 QT140|| align=right|15,9|| align=right|2,510|| align=right|0,092|| align=right|11,61|| align=right|3,975||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92784)||2000 QA141|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,185|| align=right|13,03|| align=right|4,198||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92785)||2000 QG143|| align=right|16,5|| align=right|2,548|| align=right|0,226|| align=right|6,36|| align=right|4,067||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92786)||2000 QJ143|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,207|| align=right|14,02|| align=right|4,121||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92787)||2000 QE144|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,192|| align=right|2,74|| align=right|3,778||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92788)||2000 QO144|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,121|| align=right|4,76|| align=right|3,872||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92789)||2000 QF146|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,151|| align=right|6,24|| align=right|4,119||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92790)||2000 QE149|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,179|| align=right|2,05|| align=right|3,741||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92791)||2000 QX151|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,122|| align=right|14,22|| align=right|4,114||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92792)||2000 QB152|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,093|| align=right|2,94|| align=right|4,130||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92793)||2000 QD152|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,234|| align=right|8,95|| align=right|3,790||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92794)||2000 QP152|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,176|| align=right|6,07|| align=right|3,601||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92795)||2000 QA153|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,110|| align=right|7,22|| align=right|3,691||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92796)||2000 QC153|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,128|| align=right|6,44|| align=right|3,700||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92797)||2000 QF156|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,082|| align=right|13,19|| align=right|4,190||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92798)||2000 QP156|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,181|| align=right|8,01|| align=right|3,537||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92799)||2000 QX156|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,164|| align=right|8,84|| align=right|4,049||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92800)||2000 QK158|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,270|| align=right|7,19|| align=right|3,755||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92801)||2000 QC159|| align=right|15,3|| align=right|2,350|| align=right|0,148|| align=right|7,44|| align=right|3,602||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92802)||2000 QN161|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,127|| align=right|6,74|| align=right|3,775||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92803)||2000 QO161|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,135|| align=right|6,23|| align=right|3,592||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92804)||2000 QA163|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,102|| align=right|6,33|| align=right|3,631||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92805)||2000 QH163|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,203|| align=right|7,97|| align=right|3,826||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92806)||2000 QZ163|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,080|| align=right|8,79|| align=right|3,784||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92807)||2000 QK165|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,201|| align=right|3,11|| align=right|3,739||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92808)||2000 QE166|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,127|| align=right|6,44|| align=right|3,566||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92809)||2000 QM166|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,116|| align=right|5,96|| align=right|3,671||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92810)||2000 QN166|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,094|| align=right|11,55|| align=right|4,073||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92811)||2000 QF167|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,099|| align=right|6,59|| align=right|3,555||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92812)||2000 QY169|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,189|| align=right|7,17|| align=right|3,663||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92813)||2000 QO170|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,091|| align=right|6,06|| align=right|3,629||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92814)||2000 QZ171|| align=right|16,2|| align=right|2,478|| align=right|0,173|| align=right|14,39|| align=right|3,899||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92815)||2000 QC172|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,160|| align=right|2,29|| align=right|3,689||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92816)||2000 QE173|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,120|| align=right|5,87|| align=right|3,670||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92817)||2000 QO173|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,085|| align=right|6,42|| align=right|3,585||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92818)||2000 QW174|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,097|| align=right|2,51|| align=right|3,768||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92819)||2000 QE175|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,134|| align=right|4,26|| align=right|3,701||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92820)||2000 QX175|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,161|| align=right|3,77|| align=right|3,657||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92821)||2000 QZ176|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,134|| align=right|13,14|| align=right|4,129||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92822)||2000 QD177|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,237|| align=right|8,98|| align=right|4,019||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92823)||2000 QM177|| align=right|16,3|| align=right|2,531|| align=right|0,070|| align=right|9,28|| align=right|4,026||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92824)||2000 QP177|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,169|| align=right|2,67|| align=right|3,803||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92825)||2000 QQ177|| align=right|15,7|| align=right|2,426|| align=right|0,164|| align=right|4,53|| align=right|3,779||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92826)||2000 QL179|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,099|| align=right|14,45|| align=right|3,806||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92827)||2000 QJ182|| align=right|15,7|| align=right|2,624|| align=right|0,130|| align=right|5,86|| align=right|4,250||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92828)||2000 QQ182|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,175|| align=right|5,89|| align=right|5,389||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92829)||2000 QS182|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,109|| align=right|4,39|| align=right|4,591||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92830)||2000 QX182|| align=right|14,4|| align=right|2,531|| align=right|0,184|| align=right|4,21|| align=right|4,026||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92831)||2000 QZ182|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,204|| align=right|9,07|| align=right|4,138||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92832)||2000 QQ183|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,175|| align=right|4,01|| align=right|3,637||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92833)||2000 QK184|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,156|| align=right|6,99|| align=right|3,754||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92834)||2000 QD185|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,46|| align=right|3,526||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92835)||2000 QF185|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,092|| align=right|3,74|| align=right|3,911||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92836)||2000 QN187|| align=right|15,3|| align=right|2,449|| align=right|0,127|| align=right|8,95|| align=right|3,832||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92837)||2000 QP187|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,301|| align=right|6,08|| align=right|3,731||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92838)||2000 QB188|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,211|| align=right|3,60|| align=right|3,680||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92839)||2000 QK189|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,113|| align=right|7,54|| align=right|3,718||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92840)||2000 QA190|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,191|| align=right|5,69|| align=right|3,768||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92841)||2000 QH190|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,111|| align=right|7,82|| align=right|3,733||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92842)||2000 QA194|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,213|| align=right|6,84|| align=right|3,706||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92843)||2000 QP194|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,089|| align=right|9,33|| align=right|4,434||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92844)||2000 QB195|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,113|| align=right|6,10|| align=right|3,511||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92845)||2000 QJ195|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,164|| align=right|5,88|| align=right|3,822||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92846)||2000 QW195|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,118|| align=right|7,87|| align=right|3,565||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92847)||2000 QF196|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,088|| align=right|6,53|| align=right|3,695||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92848)||2000 QW197|| align=right|16,5|| align=right|2,433|| align=right|0,187|| align=right|3,60|| align=right|3,794||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92849)||2000 QC198|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,165|| align=right|5,07|| align=right|3,638||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92850)||2000 QM198|| align=right|16,1|| align=right|2,467|| align=right|0,195|| align=right|3,66|| align=right|3,874||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92851)||2000 QU199|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,115|| align=right|2,57|| align=right|3,751||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92852)||2000 QA200|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,091|| align=right|2,74|| align=right|3,839||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92853)||2000 QT202|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,095|| align=right|5,69|| align=right|3,543||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92854)||2000 QL204|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,062|| align=right|9,82|| align=right|4,117||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92855)||2000 QW204|| align=right|17,2|| align=right|2,467|| align=right|0,187|| align=right|2,20|| align=right|3,874||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92856)||2000 QG205|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,118|| align=right|3,63|| align=right|4,056||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92857)||2000 QQ205|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,181|| align=right|2,36|| align=right|3,804||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92858)||2000 QV205|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,151|| align=right|14,46|| align=right|4,020||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92859)||2000 QE206|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,118|| align=right|6,30|| align=right|3,734||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92860)||2000 QP206|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,124|| align=right|4,54|| align=right|3,707||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92861)||2000 QS206|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|2,16|| align=right|3,790||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92862)||2000 QP208|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,183|| align=right|3,16|| align=right|3,756||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92863)||2000 QQ208|| align=right|14,9|| align=right|2,398|| align=right|0,056|| align=right|4,17|| align=right|3,714||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92864)||2000 QJ209|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,069|| align=right|6,16|| align=right|3,742||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92865)||2000 QH211|| align=right|16,5|| align=right|2,614|| align=right|0,121|| align=right|9,33|| align=right|4,225||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92866)||2000 QD212|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,108|| align=right|14,22|| align=right|4,111||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92867)||2000 QU212|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,121|| align=right|0,80|| align=right|4,065||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92868)||2000 QB213|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,151|| align=right|12,49|| align=right|4,243||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92869)||2000 QP213|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,139|| align=right|6,16|| align=right|3,752||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92870)||2000 QH214|| align=right|16,3|| align=right|2,575|| align=right|0,181|| align=right|3,35|| align=right|4,132||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92871)||2000 QK214|| align=right|16,7|| align=right|2,413|| align=right|0,225|| align=right|3,30|| align=right|3,748||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92872)||2000 QN214|| align=right|16,5|| align=right|2,431|| align=right|0,197|| align=right|2,30|| align=right|3,790||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92873)||2000 QW214|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,123|| align=right|6,58|| align=right|3,758||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92874)||2000 QT215|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,125|| align=right|6,38|| align=right|4,064||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92875)||2000 QZ216|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,275|| align=right|5,51|| align=right|4,155||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92876)||2000 QY217|| align=right|13,5|| align=right|2,784|| align=right|0,093|| align=right|9,70|| align=right|4,643||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92877)||2000 QC218|| align=right|14,1|| align=right|2,892|| align=right|0,059|| align=right|2,22|| align=right|4,917||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92878)||2000 QK218|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,110|| align=right|4,41|| align=right|3,508||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92879)||2000 QV218|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,216|| align=right|3,52|| align=right|3,713||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92880)||2000 QC219|| align=right|16,8|| align=right|2,459|| align=right|0,230|| align=right|1,16|| align=right|3,856||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92881)||2000 QK219|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,213|| align=right|5,81|| align=right|4,262||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92882)||2000 QQ224|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,225|| align=right|3,14|| align=right|4,441||MBA||26. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(92883)||2000 QZ224|| align=right|16,4|| align=right|2,405|| align=right|0,196|| align=right|2,06|| align=right|3,730||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92884)||2000 QY225|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,100|| align=right|2,71|| align=right|4,227||MBA||30. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(92885)||2000 QE228|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,196|| align=right|5,40|| align=right|3,798||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92886)||2000 QS229|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,202|| align=right|2,21|| align=right|3,769||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92887)||2000 QP230|| align=right|16,0|| align=right|2,525|| align=right|0,124|| align=right|4,95|| align=right|4,011||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92888)||2000 QU230|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,203|| align=right|11,74|| align=right|4,216||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92889)||2000 QZ230|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,178|| align=right|4,94|| align=right|4,085||MBA||31. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(92890)||2000 QB232|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,117|| align=right|21,88|| align=right|4,144||MBA||30. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(92891)||2000 QK236|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,070|| align=right|6,05|| align=right|3,507||MBA||26. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(92892)||2000 QO244|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,121|| align=right|4,33|| align=right|3,433||MBA||25. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(92893)||2000 QE247|| align=right|16,4|| align=right|2,422|| align=right|0,170|| align=right|2,04|| align=right|3,768||MBA||27. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(92894)||2000 QA248|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|3,625||MBA||28. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(92895)||2000 QU250|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,132|| align=right|3,57|| align=right|3,709||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92896)||2000 QW250|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,116|| align=right|6,67|| align=right|3,601||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92897)||2000 RV|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,114|| align=right|12,20|| align=right|4,176||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92898)||2000 RS3|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,229|| align=right|6,85|| align=right|4,301||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92899)||2000 RW4|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|22,29|| align=right|4,317||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92900)||2000 RZ4|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,039|| align=right|9,62|| align=right|4,254||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92901)||2000 RE5|| align=right|14,0|| align=right|2,659|| align=right|0,057|| align=right|22,35|| align=right|4,334||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92902)||2000 RF5|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,220|| align=right|14,09|| align=right|4,042||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92903)||2000 RO5|| align=right|14,5|| align=right|2,382|| align=right|0,101|| align=right|12,40|| align=right|3,676||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92904)||2000 RO6|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,159|| align=right|13,42|| align=right|4,366||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92905)||2000 RT6|| align=right|15,1|| align=right|2,566|| align=right|0,118|| align=right|15,97|| align=right|4,109||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92906)||2000 RW6|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,116|| align=right|14,15|| align=right|4,193||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92907)||2000 RK7|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,071|| align=right|22,57|| align=right|4,202||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92908)||2000 RO7|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,191|| align=right|2,94|| align=right|4,209||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92909)||2000 RV8|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,189|| align=right|9,20|| align=right|4,672||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92910)||2000 RJ10|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,193|| align=right|10,84|| align=right|4,214||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92911)||2000 RN10|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,241|| align=right|14,08|| align=right|4,202||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92912)||2000 RP10|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,232|| align=right|1,72|| align=right|4,109||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92913)||2000 RH11|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,240|| align=right|5,66|| align=right|4,117||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92914)||2000 RG13|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,153|| align=right|5,64|| align=right|3,779||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92915)||2000 RW13|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,129|| align=right|10,40|| align=right|4,357||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92916)||2000 RW14|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,136|| align=right|7,11|| align=right|3,648||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92917)||2000 RF15|| align=right|16,0|| align=right|2,487|| align=right|0,077|| align=right|6,30|| align=right|3,922||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92918)||2000 RM17|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,129|| align=right|6,13|| align=right|3,727||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92919)||2000 RR17|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,051|| align=right|7,18|| align=right|3,792||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92920)||2000 RA19|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,162|| align=right|5,91|| align=right|3,676||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92921)||2000 RW19|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,151|| align=right|5,69|| align=right|3,705||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92922)||2000 RX20|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,110|| align=right|6,39|| align=right|3,786||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92923)||2000 RB21|| align=right|16,0|| align=right|2,518|| align=right|0,172|| align=right|4,14|| align=right|3,994||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92924)||2000 RH21|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,125|| align=right|5,52|| align=right|3,853||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92925)||2000 RO22|| align=right|14,1|| align=right|2,681|| align=right|0,228|| align=right|25,28|| align=right|4,389||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92926)||2000 RX22|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,149|| align=right|9,03|| align=right|4,061||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92927)||2000 RH23|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,238|| align=right|2,44|| align=right|4,206||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92928)||2000 RP23|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,145|| align=right|14,68|| align=right|4,140||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92929)||2000 RN25|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,087|| align=right|5,12|| align=right|3,765||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92930)||2000 RH26|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,239|| align=right|13,39|| align=right|4,271||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92931)||2000 RM26|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,178|| align=right|13,16|| align=right|4,137||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92932)||2000 RO27|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,174|| align=right|7,46|| align=right|3,843||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92933)||2000 RS29|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,230|| align=right|13,14|| align=right|4,282||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92934)||2000 RV29|| align=right|14,4|| align=right|2,697|| align=right|0,097|| align=right|9,29|| align=right|4,429||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92935)||2000 RX31|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,130|| align=right|9,86|| align=right|4,338||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92936)||2000 RQ32|| align=right|15,8|| align=right|2,656|| align=right|0,292|| align=right|6,10|| align=right|4,327||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92937)||2000 RZ32|| align=right|15,3|| align=right|2,442|| align=right|0,160|| align=right|6,36|| align=right|3,815||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92938)||2000 RA33|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,043|| align=right|21,68|| align=right|4,228||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92939)||2000 RC33|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,152|| align=right|14,04|| align=right|4,245||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92940)||2000 RX33|| align=right|14,3|| align=right|2,636|| align=right|0,145|| align=right|13,30|| align=right|4,280||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92941)||2000 RP34|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,114|| align=right|6,93|| align=right|4,072||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92942)||2000 RC35|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,111|| align=right|13,83|| align=right|4,400||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92943)||2000 RD38|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,017|| align=right|3,05|| align=right|4,345||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(92944)||2000 RK38|| align=right|16,1|| align=right|2,531|| align=right|0,142|| align=right|2,48|| align=right|4,025||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(92945)||2000 RQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,588|| align=right|0,167|| align=right|15,48|| align=right|4,163||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92946)||2000 RC40|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,065|| align=right|8,30|| align=right|4,146||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92947)||2000 RO41|| align=right|13,9|| align=right|2,677|| align=right|0,266|| align=right|11,68|| align=right|4,380||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92948)||2000 RQ41|| align=right|14,3|| align=right|2,730|| align=right|0,103|| align=right|11,54|| align=right|4,509||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92949)||2000 RS41|| align=right|14,0|| align=right|2,465|| align=right|0,073|| align=right|8,45|| align=right|3,869||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92950)||2000 RD42|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,074|| align=right|6,27|| align=right|3,717||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92951)||2000 RG42|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,042|| align=right|12,68|| align=right|4,415||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92952)||2000 RU42|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,183|| align=right|7,56|| align=right|3,775||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92953)||2000 RL43|| align=right|16,4|| align=right|2,644|| align=right|0,309|| align=right|11,47|| align=right|4,299||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92954)||2000 RG44|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,128|| align=right|13,62|| align=right|4,314||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92955)||2000 RK44|| align=right|13,9|| align=right|2,530|| align=right|0,076|| align=right|12,03|| align=right|4,024||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92956)||2000 RC45|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,027|| align=right|7,53|| align=right|4,219||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92957)||2000 RD45|| align=right|14,5|| align=right|2,412|| align=right|0,078|| align=right|5,91|| align=right|3,745||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92958)||2000 RP46|| align=right|13,9|| align=right|2,537|| align=right|0,145|| align=right|11,21|| align=right|4,041||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92959)||2000 RA47|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,169|| align=right|7,53|| align=right|3,755||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92960)||2000 RE47|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,270|| align=right|13,86|| align=right|4,198||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92961)||2000 RM47|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,138|| align=right|12,58|| align=right|4,271||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92962)||2000 RD48|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,067|| align=right|10,68|| align=right|4,342||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92963)||2000 RN48|| align=right|14,0|| align=right|2,587|| align=right|0,115|| align=right|9,96|| align=right|4,161||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92964)||2000 RR48|| align=right|14,2|| align=right|2,558|| align=right|0,204|| align=right|11,94|| align=right|4,091||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92965)||2000 RQ49|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,122|| align=right|13,64|| align=right|4,175||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92966)||2000 RK50|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,199|| align=right|8,27|| align=right|4,142||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92967)||2000 RW50|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,127|| align=right|13,32|| align=right|4,031||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92968)||2000 RA52|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,056|| align=right|8,06|| align=right|5,191||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92969)||2000 RG55|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,116|| align=right|12,62|| align=right|4,092||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92970)||2000 RY55|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,192|| align=right|2,49|| align=right|3,821||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92971)||2000 RR56|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,162|| align=right|3,44|| align=right|4,601||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92972)||2000 RZ59|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,164|| align=right|3,43|| align=right|4,218||MBA||5. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(92973)||2000 RN60|| align=right|14,2|| align=right|2,557|| align=right|0,031|| align=right|10,19|| align=right|4,089||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92974)||2000 RM61|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,187|| align=right|13,72|| align=right|4,212||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92975)||2000 RC65|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,158|| align=right|8,98|| align=right|3,695||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92976)||2000 RP65|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,151|| align=right|12,87|| align=right|4,139||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92977)||2000 RW67|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,184|| align=right|13,21|| align=right|4,304||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92978)||2000 RB68|| align=right|14,4|| align=right|2,546|| align=right|0,268|| align=right|6,44|| align=right|4,061||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92979)||2000 RS68|| align=right|13,7|| align=right|2,658|| align=right|0,063|| align=right|19,17|| align=right|4,333||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92980)||2000 RG69|| align=right|14,9|| align=right|2,514|| align=right|0,132|| align=right|1,66|| align=right|3,986||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92981)||2000 RH69|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,259|| align=right|4,37|| align=right|4,191||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92982)||2000 RE71|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,012|| align=right|3,59|| align=right|4,305||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92983)||2000 RB72|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,175|| align=right|20,91|| align=right|4,230||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92984)||2000 RS72|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,226|| align=right|3,89|| align=right|4,169||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92985)||2000 RY72|| align=right|16,5|| align=right|2,479|| align=right|0,184|| align=right|1,52|| align=right|3,902||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92986)||2000 RZ72|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,163|| align=right|1,29|| align=right|3,767||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92987)||2000 RB73|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,195|| align=right|4,36|| align=right|3,694||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92988)||2000 RJ73|| align=right|15,6|| align=right|2,513|| align=right|0,161|| align=right|2,82|| align=right|3,983||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92989)||2000 RR73|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,153|| align=right|16,65|| align=right|4,271||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92990)||2000 RA74|| align=right|14,0|| align=right|2,551|| align=right|0,070|| align=right|14,52|| align=right|4,075||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92991)||2000 RB75|| align=right|14,9|| align=right|2,482|| align=right|0,089|| align=right|6,10|| align=right|3,911||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92992)||2000 RP75|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,137|| align=right|6,58|| align=right|3,748||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92993)||2000 RA76|| align=right|13,6|| align=right|2,610|| align=right|0,136|| align=right|12,53|| align=right|4,215||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92994)||2000 RB76|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,211|| align=right|9,91|| align=right|4,112||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92995)||2000 RZ77|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,051|| align=right|13,97|| align=right|4,177||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92996)||2000 RE78|| align=right|14,8|| align=right|2,451|| align=right|0,130|| align=right|8,74|| align=right|3,837||MBA||9. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(92997)||2000 RH78|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,188|| align=right|5,59|| align=right|3,643||MBA||9. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(92998)||2000 RL81|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,110|| align=right|13,46|| align=right|4,300||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(92999)||2000 RL82|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,148|| align=right|11,65|| align=right|4,217||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93000)||2000 RJ83|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,121|| align=right|12,01|| align=right|4,065||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek